Felipe Borges Dutra Ribeiro (4. svibnja 1985.), brazilski rukometni reprezentativac .
Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši